Генріх III (; бл. 1060 — 1095) — граф Лувену і маркграф Брюсселю в 1078—1095 роках, другий ландграф Брабанту у 1085—1095 роках.

Старший син графа Генріха II і Адели де Бетюв. 1078 року спадкував батьківські володіння. Декілька років керував за допомогою матері.

Після смерті Германа II, пфальцграфа Лотаринзького і ландграфа Брабанту, 1085 року Генріху III вдалося отримати у тимчасове володіння у імператора Генріха IV ландграфство Брабант (значну частину герцогства Нижня Лотарингі), на яке претендував Альберт III, граф Намюра. 

Здобув прихильність населення, активно знищуючи розбійників, навівши лад в нових землях. Мав гарні відносини з Генріхом I фон Верденом, єпископом-княхем Льєжу. У липні 1086 року подарував Аффлігемському абатству (засноване матір'ю) аллод площею близько 300 га у Ассе. 1090 року пошлюбив Гертруду, доньку Роберта I, графа Фландрії. Вже у 1091 році вважався наймогутішим феодалом у Нижній Лотарингії.

У лютому чи березні 1095 року на запрошення Еверарда з Турне взяв участь у лицарському турнірі, де був смертельно поранений лицарем Госвіна де Форе. Його було поховано в Нівелському абатстві. Владу спадкував його брат Готфрід I.

Примітки

Джерела 
 Parisse (1981), "Généalogie de la Maison d'Ardenne", La maison d'Ardenne Xe-XIe siècles. Actes des Journées Lotharingiennes, 24 - 26 oct. 1980, Centre Univ., Luxembourg: 9–41; Kupper, "Annexe 2"
 Alphonse Wauters, « Henri III », Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 9, Bruxelles, 1887, p. 101-105.

Графи Лувену
Ландграфи Брабанту
лувенський дім